Le mot éponge peut désigner :
 les éponges ou spongiaires, un groupe d'animaux invertébrés marins ;
 une éponge, un objet spongieux destiné au nettoyage, initialement formé des animaux précédents ;
 une personne aux prises avec un problème d'alcool.

Il peut également faire référence à :
 un tissu éponge, un type de textile qui absorbe les liquides ;
 Bob l'éponge, un dessin animé et un personnage du dessin animé du même nom ;
 la Sainte Éponge, un des instruments de la Passion du Christ ;
 une éponge contraceptive, une méthode barrière de contraception consistant principalement à empêcher l'accès de l'utérus aux spermatozoïdes ;
 une éponge menstruelle, dispositif interne utilisé comme protection hygiénique ;
 l'éponge de Menger, un solide fractal.